Cry (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 Cry (Michael Jackson), een nummer van de Amerikaanse zanger Michael Jackson
 Cry (Kelly Clarkson), een nummer van de Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson
 Cry (Godley & Creme), een nummer van de Britse band Godley & Creme